LCL steht als Abkürzung für:

 Lazarus Component Library, Komponentenbibliothek in der Entwicklungsumgebung Lazarus für Free Pascal
 Le Crédit Lyonnais, eine französische Bank, siehe Crédit Lyonnais
 Less than container load, Containerteilladung
 Less than car load, Teilladung im Schienengüterverkehr, siehe Teilladungsverkehr
 Lifting condensation level in der Meteorologie, siehe Kondensationsniveau #Das Hebungskondensationsniveau
 Location Code List, Liste von Positionscodes bei Verkehrsmeldungen, siehe Traffic Message Channel #Deutschland
 Loeb Classical Library, eine Reihe griechischer und lateinischer Klassikerausgaben
 Lossless Codec Library, ein Komprimierungsverfahren für digitale Videos, siehe LCL-Codec

Abkürzung